Клавдия Тимофеевна Никулина (13 ноября 1917, Москва — 2 августа 2005, Улан-Удэ) — советская актриса театра, народная артистка РСФСР (1979).

Биография 
Клавдия Тимофеевна Никулина родилась 13 ноября 1917 года в Москве. Участвовала в Великой Отечественной войне. Окончила медицинские курсы и в августе 1941 года была призвана в действующую армию. Была медсестрой, прошла путь с войсками 1-го Украинского фронта до Германии. После победы работала в госпитале в Бреслау. Демобилизовалась в сентябре 1946 года.

Короткое время работала в Амурском областном театре драмы и комедии. В 1948 году переехала в Улан-Удэ и поступила на сцену артисткой Русского драматического театра имени Н. А. Бестужева. За 57 лет работы в театре сыграла более 300 ролей. Её роль Софьи в спектакле «Последние» М. Горького была удостоена диплома I степени Министерства культуры России.

Особое место в творчестве Никулиной занимала театральная лениниана. За блестящее воплощение роли матери Ленина на сцене театра актриса была удостоена звания «Народная артистка Бурятской АССР» и Всесоюзного диплома I степени.

Была член КПСС, секретарем партийной организации русского драматического театра.

Умерла 2 августа 2005 года (на памятнике дата смерти 2 августа, в свидетельстве о смерти 3 августа).

Награды и премии 
 Орден Отечественной войны II степени, всего пять боевых наград.
 Народная артистка Бурятской АССР.
 Заслуженная артистка РСФСР (1.11.1973).
 Народная артистка РСФСР (23.03.1979).
 Орден Дружбы народов (12.10.1987).
 Почётные грамоты Верховного совета РСФСР и Бурятской АССР, Совета министров Бурятской АССР, Министерства культуры РСФСР.
 Медаль «За трудовое отличие» (24.12.1959).
 Государственная премия Республики Бурятия за роль Веденеевой в спектакле «Женский стол в охотничьем зале» В. Мережко (1993).

Работы в театре 

 «Встреча с юностью» А. Арбузов — Тося Чижова
 «Снежок», В. Любимова — Эдит
 «Весна в Москве» В. Гусев — дама с цветами
 «Машенька» А. Афиногенов — Леля
 «Бесприданница» А. Островский — Цыганка Намо
 «Иркутская история» А. Арбузов — Валька
 «Мария Тюдор» В. Гюго — Джейн
 «Тартюф» Мольер — Марианна
 «Угрюм-река» В. Шишков — Нина Куприянова
 «Любовь Яровая» К. Тренев — Любовь Яровая
 «Светит да не греет» А. Островский — Ренева
 «Красавец-мужчина» А. Островский — Сесипатра Семёновна
 «Правда хорошо, а счастье лучше» А. Островский — Мавра Тарасовна
 «Без вины виноватые» А. Островский — Галчиха
 «Село Степанчиково» Ф. Достоевский — Генеральша
 «Последние» М. Горький — Софья
 «Кукольный дом» Г. Ибсен — Нора
 «Цыган» А. Калинин — Клавдия
 «Сквозь грозы» И. Кычаков — Крупская
 «Семья» И. Попов — Мария Александровна Ульянова
 «Первые ласточки» Ш. Шагалиев — Елизавета Васильевна Крупская
 «Приведения» Г. Ибсен — Фру Альвинг
 «Вечер» А. Дударев — Ганна
 «Жанна» А. Галин — Жанна
 «Тартюф» Мольер — Госпожа Пернель
 «Поминальная молитва» Г. Горин — Берта
 «Пока она умирала» Н. Птушкина — Софья Ивановна
 «Семейный портрет с дензнаками» С. Лобозеров — Бабка

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Персоналии:Русский драматический театр имени Н. А. Бестужева
Народные артисты Бурятской АССР